Pinheirense – abitanti di João Pinheiro
Pinheirense – abitanti di Pinheiro Machado
Pinheirense – abitanti di Pinheiro Preto
Pinheirense – abitanti di Pinheiro
Pinheirense – abitanti di Pinheiros